Abigor (demon), een machtige demonenheer, ook wel bekend als Eligor, Eligos of de Groothertog van de Hades, in de demonologie
Abigor (band), een Oostenrijkse blackmetalband